Modolo ima više značenja:
 Modolo, Belluno
 Modolo, Oristano